Emmanuel Gambardella, journaliste français, qui devint dirigeant de football. 
 Salvatore Gambardella, musicien et parolier italien.

Autres 
 La coupe Gambardella, nom - en France - de la coupe nationale des juniors, rebaptisée en 1954 en honneur d'Emmanuel Gambardella. 
 Jep Gambardella, personnage principal du film La grande bellezza de Paolo Sorrentino, interprété par Toni Servillo.

Homonymie de patronyme italien